Rheintalbahn: spoorlijn in Duitsland tussen Mannheim en Bazel
 Rheintalbahn: spoorlijn in Zwitserland tussen Rorschach en Sargans